Драгендорф — немецкая фамилия. Известные носители:
 Драгендорф, Ганс (1870–1941) — немецкий археолог.
 Драгендорф, Георгий Людвигович (1836—1898) — фармакогност и фитохимик, доктор медицины и хирургии, профессор